Jana Boušková ist der Name folgender Personen:

* Jana Boušková (Schauspielerin) (* 1954), tschechische Schauspielerin
 Jana Boušková (Musikerin) (* 1970), tschechische Harfenistin